Groeselenberg steht für:

 Groeselenberg (Uccle/Ukkel), Hügel und Ortsteil von Uccle/Ukkel, Belgien
 (16908) Groeselenberg, Asteroid des Hauptgürtels